В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Гарріс 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Переможниця)

  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

1973
Тур WTA 1973